Mount Brown ist der Name folgender Berge:

 Mount Brown (Antarktika) im Prinzessin-Elisabeth-Land
 Mount Brown (Australien) in South Australia
 Mount Brown (Alberta), Kanada
 Mount Brown (British Columbia), Kanada
 Mount Brown (Vereinigte Staaten) in Montana

Siehe auch:
 Mount Brown-Cooper im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Brown Mountain